Con il nome di San Ludovico (o di San Lodovico) ed il corrispondente femminile di Santa Ludovica si indicano:

Santi e Beati

Ludovico o Lodovico
San Ludovico di Tolosa (†1297) – vescovo francescano, celebrato il 19 agosto
San Ludovico di Brugg (†1429) – martire a Ratisbona, celebrato il 30 aprile
Beato Ludovico de La Pena – mercedario, celebrato il 15 marzo
Beato Ludovico Armando Giuseppe Adam – francescano, morto a Rochefort durante la Rivoluzione francese, celebrato il 13 luglio
Beato Ludovico Vulfiulacio Huppy – sacerdote e martire, morto a Rochefort durante la Rivoluzione francese, celebrato il 29 agosto
Beato Ludovico Masfer Vila – sacerdote spagnolo della Congregazione dei Missionari del Cuore Immacolato di Maria, martire a Huesca (Aragona), celebrato il 15 agosto
Beato Ludovico di Arnstein (†1185) – converso premostratense, celebrato il 25 ottobre
Beato Ludovico IV di Turingia (†1227) – re d'Ungheria e di Polonia, marito di Santa Elisabetta d'Ungheria, celebrato l'11 settembre
Beato Ludovico Morbioli (†1495) – bolognese, celebrato il 9 novembre
Beato Ludovico Florès (†1622) – francescano belga, martire in Giappone, celebrato il 19 agosto
Beato Ludovico Matzuo (†fra il 1619 ed il 1627), terziario francescano, martire a Nagasaki, celebrato il 17 agosto
Beato Ludovico Nifaki (†1628) – martire a Nagasaki, celebrato l'8 settembre
Beato Ludovico Bétran (†1629) – missionario spagnolo, martire in Giappone, celebrato il 29 luglio
Beato Ludovico Sabbatini (†1724) – sacerdote napoletano, celebrato l'11 giugno
Beato Lodovico Pavoni (†1849), sacerdote bresciano, celebrato il 1º aprile
San Ludovico da Casoria (†1885) – frate minore francescano, celebrato il 30 marzo
Beato Ludovico Zefirino Moreau (†1901) – vescovo in Canada, celebrato il 24 maggio
Beato Ludovico Rocco Gyetinger (†1941) – sacerdote polacco martire a Dachau, celebrato il 30 novembre
Beato Ludovico Mzyk (†1942) – sacerdote polacco della Società del Verbo Divino, morto martire a Poznań, celebrato il 23 febbraio

Ludovica o Lodovica
Beata Ludovica di Savoia (†1503) – francescana, celebrata il 24 luglio
Beata Ludovica Albertoni (†1533) – terziaria francescana romana, vita di santa ludovica celebrata il 31 gennaio

Chiese ed altri edifici
Chiesa di San Ludovico – chiesa di Parma, sconsacrata agli inizi del Novecento ed adibita ora a Galleria d'Arte
Convento di San Ludovico a Colleviti – convento nel comune toscano di Pescia

Opere d'arte 
 San Ludovico – statua di Donatello

Pagine correlate 
Nome proprio Ludovico

Riferimenti 
Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/